Лассо:

 Лассо — инструмент мексиканских и американских пастухов (ковбоев), в России называется аркан.

Фамилия 
 Лассо, Борха (род. 1994) — испанский футболист.
 Лассо, Гильермо (род. 1955) — эквадорский бизнесмен, банкир и политик правого толка.
 Лассо, Орландо ди (ок. 1532—1594) — композитор эпохи Ренессанса.
 Лассо, Форрест (род. 1993) — американский футболист.

См. также 
 Ласо